Бантинг — многозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1975) — новозеландский регбист и тренер, чемпион Игр Содружества (2018), мира (2018), Мировой серии (2019, 2020) и Олимпийских игр (2020) по регби-7 в качестве тренера женской сборной Новой Зеландии.
  (род. 1953) — американский баскетболист, игрок чемпионата Франции в составе клуба «Антиб».
  (1936—2017) — британский игрок в регбилиг и тренер, обладатель Кубка вызова в качестве тренера клуба «Халл» (1982).
  (род. 1978) — австралийский горнолыжник, паралимпийский чемпион по скоростному спуску и супергигантскому слалому в классе B1-3 (2002).
  (род. 1947) — американский баскетболист, игрок клуба Американской баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Нетс».
 Бантинг, Брайан Перси (1920—2008) — южноафриканский коммунист и журналист.
 Бантинг, Бэзил (1900—1985) — британский поэт.
 Бантинг, Гленн — американский журналист, корреспондент газеты Los Angeles Times, лауреат премии Голдсмита Гарвардского университета за расследовательский репортаж (1997).
  (1779—1858) — британский религиозный деятель, первый председатель Уэслианской методистской конференции (1820).
 Бантинг, Джеймс (род. 2001) — британский велогонщик, серебряный медалист чемпионата Великобритании по командному спринту (2020, 2022).
  — британский телепродюсер, лауреат Телевизионной премии BAFTA за комедию (2016).
 Бантинг, Джон:
  (1918—1995) — австралийский чиновник и дипломат, посол Австралии в Великобритании (1975—1977).
  (род. 1950) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Филадельфия Иглз» (1981).
 Бантинг, Джон (род. 1966) — австралийский серийный убийца.
 Бантинг, Джордж Сидни (1927—2015) — американский ботаник.
  (род. 1960) — британский телепродюсер и политик, депутат Европейского парламента (2019—2020).
  — британский демограф, президент Совета по народонаселению (с 2015).
  (род. 1928) — ирландско-американская писательница, лауреат премии Эдгара Аллан По за подростковое произведение (1993).
  (1837—1896) — канадский политик, член Палаты общин (1878—1882).
  (род. 1964) — британская журналистка и писательница.
 Бантинг, Майкл (род. 1995) — канадский хоккеист, чемпион мира (2021).
 Бантинк, Марк:
 Бантинг, Марк (род. 1968) — американский автогонщик, чемпион Спортивной серии Rolex в классе GT (2006).
 Бантинг, Марк — австралийский радиоведущий, лауреат Новозеландской радиопремии за региональную утреннюю музыкальную передачу (2012).
  (1836—1911) — британский журналист.
  (род. 1960) — ямайский политик, министр национальной безопасности (2012—2016).
 Бантинг, Сидней Персивал (1873—1936) — южноафриканский деятель рабочего движения, политик-коммунист.
  (род. 1985) — британский игрок в дартс, победитель турнира World Masters (2012, 2013), Кубка мира WDF в парах (2013) и чемпион мира по версии BDO (2014).
  (род. ок. 1935) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс».
  (род. 1958) — американский военный деятель, генерал-адъютант штата Канзас (2004—2011).
  (1844—1898) — американский политик, член Палаты представителей (1891—1893).
  (1874—1947) — британский регбист, победитель Чемпионата графств в составе команды Кента (1897).
  — австралийский детский писатель и иллюстратор, лауреат премии Расселла Государственной библиотеки Нового Южного Уэльса за юмористическое произведение для детей (2021).
 Бантинг, Фредерик (1891—1941) — канадский врач и физиолог, один из открывателей гормона инсулина, лауреат Нобелевской премии (1923).
 Бантинг, Хоуп — ямайская теннисистка, чемпионка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в смешанных парах (1946).
  (род. 1997) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» (2021).

Топоним 
 Бантинг — кратер на видимой стороне Луны.
 Бантинг (Малайзия) (мал.) — город в Малайзии.

Другое 
 Бантинг — разновидность парусных транспортных судов, распространённых на юго-востоке острова Суматра и на острове Ява.

См. также 
 Бантин
 
 
 Хем Бунтинг (здесь: Бунтинг — личное имя; р. 1985) — камбоджийский бегун.